Уильям Кипсанг — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, специализируется в марафоне.

Профессиональную карьеру начал в 2002 году, когда стал победителем 15-километрового Монтферландского пробега. В 2003 году он выиграл Амстердамский марафон с результатом 2:06.39. Первое место на Сеульском марафоне 2005 года — 2:08.53. Победитель Эгмондского полумарафона 2004 года — 1:04.50. Победитель Роттердамского марафона 2008 года.

Личные рекорды

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении